Велика хроніка 

 Chronica maiora — англійська хроніка ХІІІ ст.
 Велика Турська хроніка
 «Велика хроніка» — руський літопис XVII ст.

Хроніки